

Patronyme 
 George Arliss (1868-1946), acteur britannique ;
 Leslie Arliss (1901-1987), réalisateur et scénariste britannique.

Télévision 
 Arliss, série télévisée américaine.

Homonymie de patronyme